Дроме Классик (),  —  шоссейная однодневная  велогонка,  проходящая  во французском департаменте Дром. Организуется с 2013 года  в рамках уик-энда гонок в Южном Ардеше, известном как Boucles du Sud Ardèche, наряду с классической велогонкой Классик Суд Ардеш . Первый выпуск гонки, который должен был состояться 23 февраля 2013 года, был отменен из-за снега.  В 2013-2019 годах входила в календарь UCI Europe Tour, имела категорию 1.1.  С 2020 года  входит в UCI ProSeries, имеет категорию 1.Pro.

Призёры

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 официальный сайт 
 
 
 
 
 
 
  
 Дроме Классик (cyclingarchives.com)
 Дроме Классик (procyclingstats.com)
 Дроме Классик (memoire-du-cyclisme.eu)
 Дроме Классик (cqranking.com)
UCI Europe Tour
Мероприятия, регулярно проводимые с 2013 года
Спорт во Франции
Велогонки во Франции